Qixia kan avse följande platser i Kina:

 Qixia – stadsdistrikt i Nanjing, Jiangsu-provinsen
 Qixia, Yantai – stad på häradsnivå under Yantais stad på prefekturnivå, Shandong-provinsen

 Qixia (socken i Kina) – socken i Chongqings storstadsområde
 Qixia (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,14, long 118,94) – stadsdelsdistrikt i Nanjing, Jiangsu-provinsen
 Qixia Shan – berg i Nanjing, Jiangsu-provinsen